Campolongo ist der Name der italienischen Orte:

 Campolongo al Torre, Gemeinde in der Provinz Udine, Friaul-Julisch Venetien
 Campolongo (Kalabrien), Ortsteil der Gemeinde Isola di Capo Rizzuto, Provinz Crotone
 Campolongo Maggiore, Gemeinde in der Provinz Venedig, Venetien
 Campolongo sul Brenta, Ortsteil der Gemeinde Valbrenta in der Provinz Vicenza, Venetien
 Campolongo di Cadore, Ortsteil der Gemeinde Santo Stefano di Cadore, Provinz Belluno, Venetien	

sowie:
 Campolongopass, ein Alpenpass 
Santa Cruz de Campolongo eine Gemeinde in der Provinz A Coruña, Spanien, siehe: Negreira

Campolongo ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Campolongo (1550–1604), italienischer Arzt